Cerro Alto bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Alto (Kings County, Kalifornien)	
 Cerro Alto (San Luis Obispo County, Kalifornien)	
 Cerro Alto (Cibola County, New Mexico)	
 Cerro Alto (Taos County, New Mexico)	
 Cerro Alto (Puerto Rico)